Bar generalmente se refiere al establecimiento comercial donde se sirven y consumen bebidas y aperitivos que suelen tomarse de pie ante la barra de mostrador.

Asimismo, puede hacer referencia a:

 El bar (unidad de presión).

También, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Bar (España), aldea de la parroquia de Branzá, en el municipio de Arzúa, de la provincia de La Coruña, en la comunidad autónoma de Galicia (España).
 Bar (Corrèze), comuna en el distrito de Tulle (Francia).
 Bar (Montenegro), localidad costera de Montenegro.
 Bar (Pont de Bar), pueblo del municipio de Pont de Bar, en la comarca del Alto Urgel, de la provincia de Lérida, en la comunidad autónoma de Cataluña (España).
 Bar (Ucrania), antigua ciudad que se ubicaba dentro del territorio polaco y, actualmente, se encuentra dentro del ucraniano.
 El municipio de Bar, en Montenegro.
 El río Bar, corriente fluvial en el departamento de Ardennes, en el norte Francia.

Del mismo modo, en música, puede hacer referencia a:

 Bar (forma musical), forma musical que sigue el patrón AAB.
 Bär, nombre artístico de Clinton McKinnon, músico estadounidense.
 Bar (canción de Tini Stoessel y L-Gante).

Además, puede referirse a:

 Bar (Cristal), serie peruana de 1958.
 British American Racing, («BAR») equipo de Fórmula 1.
 El fusil automático Browning («BAR», acrónimo del nombre original en inglés: Browning Automatic Rifle), fusil automático estadounidense.